Il nostro agente all'Avana (Our Man in Havana) – romanzo di Graham Greene del 1958
 Il nostro agente all'Avana (Our Man in Havana) – film del 1959 diretto da Carol Reed
 Our Man in Havana – album di Mongo Santamaría del 1960